Büchner est un nom d'origine allemande.
 Andreas Elias Büchner (1700-1769) : médecin allemand
 Ernst Büchner (1850-1925), chimiste, inventeur de l'entonnoir Büchner

Georg Büchner (1813–1837), dramaturge, écrivain et scientifique allemand
Ludwig Büchner (1824–1899), philosophe et naturaliste allemand
Alexander Büchner (1827–1904), professeur de littérature et écrivain franco-allemand

Emil Büchner (1826-1908), compositeur allemand
Eugen Büchner (1861-1913), mammologiste. Professeur et directeur de l'Académie russe des sciences
Otto Büchner (1924-2008), violoniste allemand.

Voir aussi
 Buchner